Ereira (Cartaxo), een plaats in de Portugese gemeente Cartaxo
 Ereira (Montemor-o-Velho), een plaats in de Portugese gemeente Montemor-o-Velho.